Az Eerste Divisie a holland labdarúgás második legmagasabb osztálya. A bajnokságot 1956-ban alapították, jelenleg 20 csapat alkotja. A címvédő jelenleg a Jong Ajax csapata.

Az eddigi győztesek 

¹ A Blauw Wit, a De Volewijckers és a DWS csapataiból jött létre az FC Amsterdam, amely 1982-ben szűnt meg. A csapat jelenleg FC Blauw-Wit Amsterdamként ismert.
² A Fortuna 54 egyesült a Sittardia csapatával, ezzel létrejött az FSC, aminek a neve később Fortuna Sittardra változott.
³ Az ADO a Holland Sporttal egyesült, létrehozva az FC Den Haagot, amelyet ma ADO Den Haag a neve.
4 Az Schiedamse Voetbal Vereniging (SVV) és a Drecht Steden 79 (DS'79) egyesülésével jött létre az SVV/Dordecht'90. A klub neve ma FC Dordrecht.

Lásd még 

 Eredivisie
 Topklasse
 KNVB Cup
 Johan Cruijff Shield

Külső hivatkozások 
 JupilerLeague.nl - Az Eerste Divisie honlapja 
 KNVB.nl - A KNVB honlapja  / 

 2